Raytown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Raytown (Georgia)
 Raytown (Mississippi)
 Raytown (Missouri)